Устав Републике Црне Горе може бити:

 Устав Републике Црне Горе (2007), садашњи устав Црне Горе
 Устав Републике Црне Горе (1992), претходни устав Црне Горе

- такође:
 Устав Социјалистичке Републике Црне Горе (1974)
 Устав Социјалистичке Републике Црне Горе (1963)
 Устав Народне Републике Црне Горе (1946)

Види још
 Устав Црне Горе
 Устав Социјалистичке Републике Црне Горе